Le Championnat d'Espagne de football de Primera División 1988-1989 est la  de ce championnat.

Classement 

|}

Bilan de la saison 

1988-1989
Championnat Espagne Fotball 1988-1989 D1
Championnat Espagne Fotball 1988-1989 D1
Espagne
Espagne